kontrast następczy
 Powidoki – ostatni film Andrzeja Wajdy
 Powidoki – książka Piotra Strzeżysza